Август Роберт Людвіґ Маке () — німецький художник-експресіоніст
 Жак Маке () — бельгійський антрополог
 Маке () — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї